Klossowski ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wikentjewitsch Klossowski (1846–1917), russischer Meteorologe
 Erich Klossowski (1875–1949), Bühnenbildner, Maler, Zeichner und Kunsthistoriker
 Pierre Klossowski (1905–2001), französischer Schriftsteller, Übersetzer und Maler
 Balthasar Kłossowski de Rola, genannt Balthus (1908–2001), polnisch-deutsch-französischer Maler
 Stanislas Kłossowski de Rola, genannt Stash de Rola (* 1942), britischer Schauspieler, Sänger, Autor und Musikproduzent

Siehe auch:
 Kłosowski